Barbara Luna peut désigner :
 Barbara Luna, chanteuse argentine.

BarBara Luna peut désigner :
 BarBara Luna (1939-), actrice américaine.